El término Ursulinas hace referencia al gentilicio o nombre común de numerosos Institutos religiosos femeninos de la Iglesia católica:

 Ursulinas, religiosas de la Orden de Santa Úrsula o Compañía de Santa Úrsula, fundadas en 1535 por Ángela de Mérici, en Brescia (Italia).
 Ursulinas de Brown County, fundadas en 1845 por John Baptist Purcell en Brown County (Estados Unidos).
 Ursulinas de Calvarienberg, unión en una misma congregación de los monasterios de ursulinas de lengua alemana en 1838.
 Ursulinas de Cincinnati, fundadas en 1892 por Madre Bautista en Cincinnati (Estados Unidos).
 Ursulinas de Cleveland, fundadas en 1850 en Cleveland (Estados Unidos).
 Ursulinas de Dole, fundadas por Anne de Xainctonge en 1585, en Dole (Francia).
 Ursulinas franciscanas, fundadas en 1887 por Catherine de Francheville en Mangalore (India).
 Ursulinas de Irlanda, unión de los monasterios de ursulinas irlandesas en una sola congregación.
 Ursulinas de Jesús, fundadas en 1802 por Louis-Marie Baudouin y Charlotte-Gabrielle Ranfray en Chavagnes-en-Paillers (Francia).
 Ursulinas de Louisville, o Ursulinas de la Inmaculada Concepción, fundadas en 18585 por Salesia Reitmeier en Louisville (Estados Unidos).
 Ursulinas de María Inmaculada, fundadas en 1649 por Brigida Morelo en Piacenza (Italia).
 Ursulinas de María Virgen Inmaculada, fundadas en 1818 por Francesco Della Madonna en Gandino (Italia).
 Ursulinas Misioneras del Sagrado Corazón, fundadas en 1578 por Magdalena Molinari en Parma (Italia).
 Ursulinas de Mount Saint Joseph, fundadas en Mount Saint Joseph (Estados Unidos).
 Ursulinas del Sacro Monte de Varallo, fundadas en 1889 por Clotilde Verno en Scopa (Italia).
 Ursulinas de la Sagrada Familia o Ursulinas de Siracusa, fundadas en 1893 por Arcangela Salerno en Monterosso Almo (Italia)
 Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas en 1893 por Maria Ignazia Isacchi en Gazzuolo (Italia).
 Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús Agonizante o Ursulinas grises, fundadas en 1908 por Úrsula Ledóchowska en Cracovia.
 Ursulinas del Sagrado Corazón de María, fundadas en 1907 por Giovanna Meneghini en Breganze (Italia)
 Ursulinas del Sagrado Corazón de Toledo, fundadas en 1854 por Amadeus Rappe en Toledo (Estados Unidos).
 Ursulinas de San Bruno, congregación de ursulinas con casa general en Humboldt (Canadá).
 Ursulinas de San Carlos, fundadas por Carlos Borromeo en Milán (Italia).
 Ursulinas de San Jerónimo, fundadas en 1840 por Caterina Cittadini en Somasca (Italia).
 Ursulinas de Santa Ángela, o Congregación de las Ursulinas de la Unión de Santa Ángela de Mérici, con casa general en Malet (Francia).
 Ursulinas del Santísimo Crucificado fundadas en 1921 por María de la Cruz de Jesús Agonizante en Castellammare del Golfo (Italia)
 Ursulinas del Santísimo Salvador, fundadas en Düsseldorf (Alemania).
 Ursulinas de Tildonk, fundadas en 1810 por Jean-Corneille-Martin Lambertz en Tildonk (Bélgica).
 Ursulinas de Tours o Compañía de Santa Úrsula de la Santísima Virgen, fundada por Claudine Roland de Bussy en Tours (Francia).
 Ursulinas de la Unión Canadiense, unión de varios monasterios de ursulinas en una sola congregación en 1953 con casa general en Quebec (Canadá).
 Ursulinas de la Unión de Chatham, unión de varios monasterios de ursulinas en una sola congregación con casa madre en Chatham-Kent (Canadá).
 Ursulinas de la Unión Romana, unión de varios monasterios de ursulinas en una sola congregación en 1900 con casa general en Roma.
 Ursulinas de Verona, o Ursulinas Hijas de María Inmaculada. fundadas en 1856 por Ceferino Agostini en Verona (Italia).
 Ursulinas de Youngstown, unión de varios monasterios en una sola congregación con casa general en Youngstown (Ohio, Estados Unidos).

También puede ser el gentilicio o nombre común de uno de los siguientes institutos seculares femeninos de la Iglesia católica que consideran a Ángela de Mérici como su fundadora:

 Compañía de Santa Úrsula Hijas de Santa Ágela Merici de Brescia o Ursulinas seglares de Brescia.
 Compañía de Santa Úrsula Hijas de Santa Ángela Merici de Verona o Ursulinas seglares de Verona.
 Compañía de Santa Úrsula Instituto Secular de Santa Ángela Merici o Ursulinas seglares de Santa Ángela.